KUQ steht für:
 Kuri Airport (IATA-Code), Flughafen von Kuri (Papua-Neuguinea), Papua-Neuguinea

kuq steht für:
 Karipuná (ISO-639-3-Code), Varietät der Kagwahiva-Sprache im Mato Grosso, Brasilien, gehört zu den Tupí-Guaraní-Sprachen

Abkürzung